Huoqiu Chengguanzhen (kinesiska: Ho-ch’iu, Huo-ch’iu, Ho-ch’iu-hsien, 霍邱城关镇) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 110 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är .

Runt Huoqiu Chengguanzhen är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Huoqiu Chengguanzhen består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina